Rabenseifen bezeichnet

die Gemeinde Hraběšice, Okres Šumperk, Tschechien
die Gemeinde Mlynky, Okres Spišská Nová Ves, Slowakei